Турманидзе () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Турманидзе, Заза Александрович (род. 1965) — советский, грузинский борец и тренер.
 Турманидзе, Ираклий (род. 1984) — грузинский тяжелоатлет.